Риан:

Имя 
 Риан Критский (вторая половина III века до н. э.) — древнегреческий поэт и грамматик.
 Шиэн, Риан — новозеландский композитор и продюсер.
 Брустер, Риан (род. 2000) — английский футболист.
 Риан — персонаж легендариума Дж. Р. Р. Толкина.

Фамилия 
 Риан, Эспен (род. 1981) — норвежский двоеборец.

См. также 
 РИАН (значения)
 Райан